Selfocracy est le premier album de Loïc Nottet. Il est sorti le .

Historique

Liste des titres

Notes et références 

Premier album musical sorti en 2017
Album-concept